Malchow kan syfta på:
 Malchow (Mecklenburg) – en stad i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Amt Malchow – ett kommunalförbund i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Malchow, Berlin – en stadsdel i stadsdelsområdet Lichtenberg, Berlin
 Stadtrandsiedlung Malchow – en stadsdel i stadsdelsområdet Pankow, Berlin
 Malchow, Poel –en ort i Insel Poels kommun, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.
 Malchow, Parchim – en stadsdel i staden Parchim, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.
 Malchow, Göritz – ort i Göritz kommun, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Tyskland.
 Malchow – det tyska namnet på en ort i Opole vojvodskap, Polen, se Malichów
 Malchow – det tyska namnet på en kommun i Powiat sławieński, Västpommerns vojvodskap, Polen, se  Malechowo
 Malchow, Frankfurt an der Oder – ett bostadsområde i Frankfurt an der Oder, Brandenburg, Tyskland.